Soumaré ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Soumaré (* 1980), französischer Politiker
 Bakary Soumaré (* 1985), malischer Fußballspieler
 Boubakary Soumaré (* 1999), französischer Fußballspieler
 Cheikh Hadjibou Soumaré (* 1951), senegalesischer Premierminister
 El Hadji Malick Soumaré, senegalesischer Leichtathlet
 Myriam Soumaré (* 1986), französische Leichtathletin
 Yaya Soumaré (* 2000), französisch-malischer Fußballspieler